SS9, SS 9 ou SS-9 peut renvoyer à :
 Route nationale 9 (, SS 9), une route italienne
 SS-9 Scarp, un missile